

Personaggi 
 Sindel – protagonista del romanzo Il caldèras
 Sindel – personaggio immaginario della serie di videogiochi Mortal Kombat

Persone 
 Jakub Šindel – hockeista su ghiaccio ceco
 Jan Šindel – scienziato e religioso ceco
 Jaromír Šindel – ex hockeista su ghiaccio ceco

Altro 
 Sindel – villaggio della Bulgaria
 3847 Šindel – asteroide della fascia principale
 ECA Sindel – azienda produttrice di simulatori navali professionali